
Масса:
 Масса — элементарная физическая величина. Количественно равна числу масс эталонов.
 Масса (электротехника) — система опорного потенциала; общий обратный провод для всех электрических контуров.
 Масса — русская мера поштучного счёта, равная дюжине гроссов, то есть 1728.
 Масса — неопределённо большое количество.
 Денежная масса — весь объём находящихся в обращении денежных средств.
 Воздушная масса — большие объёмы воздуха.
 Воздушная масса (астрономия) — мера количества воздуха на луче зрения.

Имя 
 Масса — 7-й сын Измаила ().

Фамилия 
 Масса, Исаак — голландский купец, путешественник и дипломат.
 Масса, Фелипе (род. 1981) — бразильский гонщик.

Составная фамилия 
 Верхес Масса, Марти (1934—2021) — испанский футболист, полузащитник.

Топоним 
 Масса — река в России.
 Масса — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Масса — главный город итальянской провинции Масса-Каррара.

См. также 
 Масс
 Массы — основная непривилегированная часть населения.